Contea di Bath o Bath County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Bath (Kentucky)
 Contea di Bath (Virginia)